Вши́вково — ныне не существующая деревня. Ранее входила в состав Чулковского сельсовета Вачского района (с 1929 года) Нижегородской области. В прошлом — деревня Красненского прихода Загаринской волости Муромского уезда Владимирской губернии. Находилась на расстоянии около 3 км к югу от села Красно.

Перестала существовать в конце 1970-х — начале 1980-х годов. К середине 1980-х во Вшивково ещё сохранилось некоторое число заколоченных домов, покинутых населением.

Вшивково в исторических документах 
 В окладных книгах Рязанской епархии за 1676 год в составе прихода села Красно упоминается деревня Вшивково, в которой было 5 дворов.
 В «Историко-статистическом описании церквей и приходов Владмирской Епархии» за 1897 год сказано, что во Вшивково 17 дворов.

Источники 
 Добронравов В. Г., Березин В. М. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владмирской Епархии. Владимир, 1897, с. 322—324. Красненский приход. .

См. также 
 Муромский уезд (карта)

Населённые пункты Вачского района
Исчезнувшие населённые пункты Нижегородской области